García Álvarez de Toledo y Carrillo – nobile e ufficiale spagnolo
 García Álvarez de Toledo y Osorio – marchese di Villafranca del Bierzo